Paraperittia uniformella är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel 1916. Paraperittia uniformella ingår i släktet Paraperittia och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
uniformella